ÖR steht für:
 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
 Österreich-Regional, regionale Radioprogramme des ORF, siehe Ö2

Őr steht für:
 Őr, Ort im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn

ör steht für:
 öffentlich-rechtlich, siehe Öffentliches Recht

Siehe auch:
 Oer
 Öhr
 Öre

OR